Георгий Иванович Шилин (14 сентября 1896, Георгиевск — 29 января 1938, Коми АССР) — российский и советский прозаик. В 1936 году был репрессирован.

Биография 
Георгий Шилин родился в Георгиевске на Северном Кавказе, в семье железнодорожного рабочего, происходившего из крепостных крестьян. Окончил городское училище, поменял множество профессий: конторщик, разносчик газет, помощник продавца.

Работу в газете «Терек» начал рассыльным, но его литературные способности заметил Сергей Миронович Киров, который рекомендовал принять юношу на корреспондентскую должность.

В 1915 году во время войны был призван в армию стрелком (рядовым) в Ахалцихский запасной полк. В 1916 году участвовал в боях на германском фронте. После начала революции был отправлен на родину в чине прапорщика в Георгиевск, где начал сотрудничать в газетах. Здесь же издал сборник своих стихов «Красное знамя». В годы гражданской войны и в начале 20-х годов был редактором газет «Красный Терек», «Известия Георгиевского Совета», широко печатался в газетах юга России, в «Известиях…» работал как поэт, очеркист, фельетонист.

В 1928 переехал в Ленинград и перешёл на литературную работу. Его первую книгу прозы положительно оценил М. Горький. В 1930 году Г. И. Шилин был принят в ряды Всероссийского Союза советских писателей, а в 1934 — стал членом Союза писателей СССР. Попав к заболевшему проказой товарищу, был потрясен судьбой прокажённых. Неоднократно жил в лепрозории посёлка Терский Ставропольского края. По мотивам этого написал своё наиболее значительное произведение «Прокажённые», книга выдержала за короткий срок четыре издания.

Был репрессирован. 20 октября 1936 года был арестован и осуждён на десять лет лишения свободы за то, что «ставил своей задачей свержение Советской власти и восстановление в СССР капиталистического строя». Отбывал наказание писатель в Ухтпечлаге НКВД в Коми АССР, был на земляных работах. Находясь в лагере, он был осуждён вторично. Теперь Г. И. Шилин обвинялся в том, что являлся инициатором организации в лагере контрреволюционной группы, ставившей задачей подготовку вооружённого восстания. Постановлением тройки при УНКВД Архангельской области 21 декабря 1937 года обвинён по ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР и приговорён к расстрелу. Приговор исполнен 29 января 1938 года. Место захоронения - лагпункт Новая Ухтарка.

В 1956 году Г. И. Шилин был посмертно реабилитирован и восстановлен в правах члена Союза советских писателей.

Библиография 
 1917 — «Красное знамя: Стихи». Георгиевск,
 1929 — «Страшный Арват». Л.,
 1931 — «Главный инженер». Л.,
 1930 — «Прокажённые»: Роман. Л.,
 и др. изд.;
 1931 — «Камо». Л.,
1934 — «Ревонту-лет»: Роман. Л.,
 1966 — «Камо». Ставрополь.
 Издания
Выборочно:
 Страшная Арват: Рассказы. — : ЛАПП и «Прибой», 1929. — 219 с.
 Прокажённые: Роман. — (Кн.1) — : Изд-во «Пролет. лит.», 1930. — 245 с.
 Прокажённые: Роман. — Переплёт: М. Кирнарский. — 2-е изд. — : Изд-во писателей в Ленинграде, 1930 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 245 с.
 Прокажённые: Роман. — Обложка: М. Кирнарский. — 3-е изд. — : Изд-во писателей в Ленинграде, 1931. (тип. им. Евг. Соколовой). — 213 с.
 Камо: Рассказ для детей старш. возраста. — Обл. и рис. А. Самохвалова. — ; : Гос. изд-во, 1931 (Л. : тип. им. Евг. Соколовой). — 79 с
 Прокажённые: Роман. — Суп.-обл. и переплет: М. Кирнарский. — 4-е изд. — : Изд-во писателей в Ленинграде, 1932 (тип. "Профинтерн")
 Ревонтулет: Роман. — Переплет: Н. Прохоров. — : Гос. изд-во худ. лит-ры. Ленингр. отд-ние, 1934. — 327 с.
 Издания после смерти
 Камо: Повесть. [о С. А. Тер-Петросяне]. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1966. — 111 с.: ил.
 Прокажённые: Роман. — [Кн. 1 и 2.; Предисл. А. Дымшица]. — Тбилиси: Заря Востока, 1959. — 434 с.; портр.
 Прокаженные: Роман — [Вступ. статья А. Дымшица]. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1965. — 399 с.; портр.
 Прокаженные: Роман. — [Предисл. А. Дымшица]. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1966. — 399 с.; портр.: ил.

Литература 
 Книга «Писатели Ленинграда».
 Книга «Прокаженные».

Память 
 В 1981 году в связи с 85-летним юбилеем со дня рождения писателя на доме в Георгиевске по ул. Луначарского была открыта мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1896 году родился и жил до 1922 года наш земляк, писатель Шилин Георгий Иванович. 1896–1941 гг.» (sic)

Примечания

Ссылки 
 Шилин Георгий Иванович. Российская государственная библиотека
 Степан Эрьзя в публицистике георгия Шилина

Писатели Санкт-Петербурга
Репрессированные в СССР
Писатели Ставрополья